L'Assumpció de Bellvís, església parroquial de Bellvís (Pla d'Urgell)
 L'Assumpció de Bossost, església parroquial de Bossòst (Vall d'Aran)
 L'Assumpció de Gandesa, església arxiprestal de Gandesa (Terra Alta)
 L'Assumpció de Puiggròs, església parroquial de Puiggròs (Garrigues)
 L'Assumpció de Solivella, església parroquial de Solivella (Conca de Barberà)
 L'Assumpció de la Verge (Ticià), quadre del pintor Tiziano